Сергей Волконский: Волконский, Сергей Васильевич (1819—1884) — видный общественный деятель 2-й половины XIX века.
 Волконский, Сергей Григорьевич (1788—1865) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года, декабрист.
 Волконский, Сергей Михайлович (1860—1937) — русский театральный деятель, критик, мемуарист, литератор.
 Волконский, Сергей Сергеевич (1856—1916) — пензенский земский деятель, член Государственной думы 3-го и 4-го созывов от Пензенской губернии.
 Волконский, Сергей Фёдорович (1715—1784) — генерал-майор, первый владелец Ясной Поляны.